Prodigious est une multinationale française spécialisée dans la production audiovisuelle fondée en 1986, filiale de Publicis Groupe, un des trois principaux groupes de communication au monde par le chiffre d'affaires, présent dans une centaine de pays sur les cinq continents et comptant environ .

Histoire 

Le 24 septembre 2013, Publicis Groupe regroupe ses filiales dédiées à la production au sein d'une nouvelle entreprise nommée Prodigious.

En janvier 2020, Christopher Thiery, fondateur et président du Studio Hercules du groupe Havas rejoint l'entreprise comme co-président aux côtés de Frédéric Trésal-Mauroz.

Direction de l'entreprise

Références

Lien externe